Marcha (anche traslitterato come Marha o Markha) è un toponimo russo che può riferirsi a due fiumi:
Marcha: affluente di sinistra del Viljuj
Marcha: affluente di sinistra della Lena